East Columbus ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Columbus (Indiana), im Bartholomew County
 East Columbus (Ohio), im Franklin County